Aliaksandr Iourievitch Pawlovitch - en biélorusse :  - ou Aleksandr Iourievitch Pavlovitch - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Hrodna en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK Nioman Hrodna 2 || Biélorussie D2 || 23 || 3 || 4 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || HK Nioman Hrodna 2 || Biélorussie D2 || 29 || 0 || 14 || 14 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK Nioman Hrodna 2 || Biélorussie D2 || 40 || 6 || 13 || 19 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Keramin Minsk 2 || Biélorussie D2 || 6 || 3 || 0 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 46 || 2 || 2 || 4 || 38 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2007-2008 || HK Nioman Hrodna 2 || Biélorussie D2 || 4 || 3 || 1 || 4 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 25 || 3 || 1 || 4 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || HK Nioman Hrodna 2 || Biélorussie D2 || 11 || 7 || 11 || 18 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 51 || 20 || 18 || 38 || 58 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || HK Nioman Hrodna 2 || Biélorussie D2 || 6 || 5 || 3 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 38 || 17 || 19 || 38 || 18 || 8 || 1 || 5 || 6 || 14
|-
| 2011-2012 || HK Dinamo Minsk || KHL || 34 || 2 || 3 || 5 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HK Dinamo Minsk || KHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HK Iounost Minsk || VHL || 21 || 6 || 4 || 10 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HK Homiel || Ekstraliga || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Minsk || KHL || 19 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 18 || 10 || 9 || 19 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 22 || 0 || 0 || 0 || 25 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 11 || 6 || 6 || 12 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Minsk || KHL || 57 || 5 || 4 || 9 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 58 || 10 || 10 || 20 || 24 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 56 || 7 || 6 ||	13 || 17 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Minsk || KHL || 30|| 1|| 7|| 8|| 18||- || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020|| HK Dinamo Minsk || KHL ||52|| 7|| 4|| 11|| 23||- || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021|| HK Dinamo Minsk || KHL ||5 || 0|| 0|| 0|| 4|| 5|| 0 || 0 || 0 || 2

International

Références 

Naissance en juillet 1988
Naissance à Hrodna
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie